Gaub ist der Familienname folgender Personen:

 Florence Gaub (* 1977), deutsch-französische Politologin
 Hermann Gaub (* 1954), deutscher Biophysiker
 Hieronymus David Gaub (1705–1780), deutscher Mediziner und Chemiker

Gaub bzw. Ghaub bezeichnet
 Gaub-Pass, einen Gebirgspass in Namibia
 Gaub-Höhle, ein Höhlensystem in Namibia
 eine Farm in Namibia, siehe auch Drachenhauchloch
 Gefecht von Ghaub, Gefecht in Deutsch-Südwestafrika im Ersten Weltkrieg